Оаксака има више значења:

 Оаксака (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оаксака (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Оаксака (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Оаксака (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Оаксака, Кампо Оаксака (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Оаксака (Бависпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Оаксака (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Оаксака (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику